Jovian Hediger (ur. 17 grudnia 1990 w Reinach) – szwajcarski biegacz narciarski, zawodnik klubu SC Bex.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jovian Hediger pojawił się 7 grudnia 2006 roku w zawodach FIS Race w szwajcarskiej miejscowości Olten, gdzie zajął 54. miejsce w sprincie techniką dowolną. W lutym 2008 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie zajął 27. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Jeszcze dwukrotnie startował na mistrzostwach świata juniorów, najlepszy wynik osiągając podczas MŚJ w Praz de Lys – Sommand, gdzie był dziesiąty w sztafecie. Zajmował także 22. miejsce w sprincie podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Otepää w 2011 roku i rozgrywanych dwa lata później mistrzostw świata młodzieżowców w Libercu.

W Pucharze Świata zadebiutował 13 grudnia 2009 roku w Davos, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 84. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył dwa lata później, 18 grudnia 2011 roku w Rogli, zajmując 22. miejsce w tej samej konkurencji. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2013/2014.

W 2013 roku wziął udział w sprincie stylem klasycznym podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme. Rywalizację ukończył na 25. pozycji.

Po sezonie 2021/2022 zakończył sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Hediger nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990